Монстра́ция:
 Монстрация — вид хэппенинга
 Монстрация, также монстранция — католическая литургическая утварь